Dorfkirche Schönermark steht für folgende Kirchen in Brandenburg:
 Dorfkirche Schönermark (Nordwestuckermark) im Landkreis Uckermark
 Dorfkirche Schönermark (Oberhavel) im Landkreis Oberhavel, siehe Liste der Baudenkmale in Schönermark#Schönermark
 Dorfkirche Schönermark (Schwedt/Oder) im Landkreis Uckermark
 Dorfkirche Schönermark (Stüdenitz-Schönermark) im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, siehe Liste der Baudenkmale in Stüdenitz-Schönermark#Schönermark